Жаровня — металева невелика посудина для розжареного вугілля, що використовується замість печі.
 Жаровня або деко — металевий лист із загнутими краями для печіння або сушіння.
 Жаровня — лопатка із загнутими двома краями для вибирання жару.

Топонім 

 Жаровня — село в Духовщинському районі Смоленської області.
 Жаровня — річка в Шаховському районі Московської області, права притока Рузи.

Примітки